Жуковська Любов Гнатівна (. 1930) — українська скульпторка, Заслужений діяч культури Польщі (1977), член Національної спілки художників України (НСХУ) (1962).
 Жуковська Олександра Іллівна (1897—1979) — українська оперна співачка (драматичне сопрано).
 Жуковська Олеся Федорівна ( 1993) — українська медсестра-волонтер, учасниця Революції гідності.
 Жуковська Ольга Леонідівна ( 1963) — адвокат «Міжнародної адвокатської компанії „Бі. Ай. Ем“».
 Жуковська Світлана Володимирівна — заслужений працівник освіти України.

Жуковська — присілок, Забірське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Жуковська — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область

Примітки